Thrower ist der Familienname folgender Personen:

 John David Thrower (* 1951), kanadischer Komponist 
 Norma Thrower (* 1936), australische Leichtathletin
 Norman J. W. Thrower (1919–2020), britisch-US-amerikanischer Geograph und Kartographiehistoriker 
 Randolph W. Thrower (1913–2014), US-amerikanischer Jurist 
 Stephen Thrower (* 1963), englischer Musiker und Autor

Thrower steht für:

 Bolt Thrower, eine englische Death-Metal-Band